Beware the Book of Eli — третий микстейп американского рэпера Ski Mask the Slump God, выпущенный 11 мая 2018 года на лейбле Republic Records. До этого микстейп был выпущен 1 мая 2018 года на платформе SoundCloud, но некоторые треки были удалены с данного микстейпа.

Запись проходила с 2017 по 2018 годы, он был спродюсирован Murda Beatz, Тимбалэнда, Jimmy Duval, Natra Average и другими. Микстейп включает в себя гостевые участия от Rich the Kid, Ronny J, Danny Towers и SahBabii.

Список композиций 
Вся информация взята из Tidal.

Заметки 
 «DoIHaveTheSause?» изначально назывался «The Bees Knees».
 «Child’s Play» изначально назывался «Poltergeist».
 «SkiMeetsWorld», «With Vengeance» и «Worldwide» были вырезаны из финальной версии микстейпа.

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2018 года
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы Ski Mask the Slump God
Альбомы, спродюсированные Jimmy Duval
Альбомы Republic Records